Ан Вон-Сун () — звеньевой колхоза имени Будённого Нижне-Чирчикского района Ташкентской области, Герой Социалистического Труда (1951).

Биография 
Родился в корейской деревне Хандауза Приморской области Приамурского края.

Работал в хозяйстве родителей в Сучанском районе. Потом — колхозник колхоза «Новый путь» Будённовского района Приморской области (1934—1936), секретарь сельсовета (1936—1937).

В 1937 году вместе со всеми депортирован в Нижне-Чирчикский район Ташкентской области, где переселенцы образовали свой колхоз, который назвали также, как на родине — имени Будённого (после укрупнения в 1962 году колхоз получил название «Заря Коммунизма»).

Трудился рядовым колхозником, культработником, завхозом, заведующим фермой, звеньевым, бригадиром, заготовителем в колхозе «Красный Восток» Нижне-Чирчикского района (1937—1947). В 1940 году вступил в ВКП(б). В 1948 году откомандирован на Дальний Восток для работы среди корейских рабочих Быстринского леспромхоза Нижне-Амурской области. В 1949 году возвратился в Узбекистан и продолжил трудиться в колхозе «Красный Восток». Потом работал звеньевым в колхозе имени Будённого Нижне-Чирчикского района (1950—1952).

В 1950 году бригада Ан Вон-Суна получила в среднем по 103,2 ц/га зеленцового стебля кенафа. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 октября 1951 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1952 году окончил девять классов средней школы. В 1952—1953 годах — завхоз средней школы имени Ушинского Нижне-Чирчикского района. Техник по борьбе с вредителями, бригадир в колхозе «Узбекистан» Верхне-Чирчикского района (1954—1957). Потом — помощник бригадира в колхозе «25 лет Узбекистана» (1957—1958), бригадир, заведующий участком в колхозе «Узбекистан» (1958—1976). 

В 1962—1964 слушатель двухгодичного Общественного университета сельскохозяйственных знаний по специальности «лубоводство» (выращивание лубяных культур) (г. Чирчик).

Умер в 1976 году.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина 
 Медаль «За трудовую доблесть» (1951)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Источники 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Фото
 Ким Б. Корейцы Узбекистана. Кто есть кто. Справочное пособие. — Ташкент, 1999.
 Герой Социалистического труда Ан Вон Сун

Кавалеры ордена Ленина
Родившиеся в 1914 году
Герои Социалистического Труда колхоза имени Будённого Нижне-Чирчикского района